Ву́лиця Ради́стів — назва вулиць у деяких населених пунктах України.
 Вулиця Радистів — вулиця в місті Бровари.
 Вулиця Радистів — вулиця в місті Дніпропетровськ.
 Вулиця Радистів — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Радистів — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вулиця Радистів — вулиця в місті Київ.

Вулиці